Rio New - um afluentes do Rio Mississippi, nos Estados Unidos
New (álbum) - de Paul McCartney
New (canção) - do terceiro álbum dos No Doubt, Return of Saturn

Desambiguação